Francja:
 Boos – miejscowość i gmina w regionie Akwitania, w departamencie Landy
 Boos – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska

Niemcy:
 Boos – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Boos – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Boos – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Boos – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Osoby:
 Gieorgij Boos – rosyjski działacz państwowy
 Martin Boos – niemiecki teolog
 Robert Boos – zbrodniarz nazistowski

Zobacz też:
 Boss